Constantino Rodríguez Roldán (nacido el 12 de mayo de 1941 en Pontevedra, España) es un ex-futbolista español. Jugaba de centrocampista y su primer club fue el Pontevedra CF.

Carrera 

Comenzó su carrera en 1964 jugando para el Pontevedra CF. Jugó para el club hasta 1967. En ese año se pasó al Racing de Santander, en donde jugó hasta el año 1968. En 1969 se pasó al CA Osasuna. Se mantuvo en ese club hasta el año 1970. En 1971 se pasó al C.Y.D. Leonesa, donde finalmente se retiró en 1973.

Familia 

Su hermano Julián Rodríguez Roldán es también un reconocido exfutbolista.

Clubes 

Futbolistas del Pontevedra Club de Fútbol
Futbolistas del Real Racing Club de Santander en los años 1960
Futbolistas del Club Atlético Osasuna en los años 1960
Futbolistas del Club Atlético Osasuna en los años 1970
Futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa en los años 1970
Nacidos en Pontevedra